Флаг муниципального образования Варнавинское сельское поселение Абинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7240.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Варнавинского сельского поселения Абинского района в синем, жёлтом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом и золотом поле, рассечённом в виде бегущих ниспадающих волн узкий пояс переменных цветов, сопровождаемый в золоте выгнутыми зелёными метёлками риса, положенными в левую перевязь; по одной вверху и внизу».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Варнавинского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Основой экономического развития хозяйств Варнавинского сельского поселения является выращивание риса, что на флаге показано изображением зелёных метёлок риса. Зелёный цвет метёлок риса символизирует молодое поколение поселения, надежду на него.

Синяя часть полотнища аллегорически указывает на Варнавинское водохранилище, получившее своё наименование от села Варнавинское и созданное для орошения земель Абинского и Крымского районов, в целях интенсивного развития рисоводства.

Разделение полотнища флага на синюю и жёлтую части бегущими ниспадающими волнами аллегорически показывает на Варнавинский гидроузел.
Жёлтая полоса на синем поле и синяя на жёлтом аллегорически указывает на то, что Варнавинское сельское поселение расположено посередине между экватором и Северным полюсом — на 45 градусе северной широты.

Синяя узкая полоса аллегорически указывает на реку Сухой Аушедз и ерик Лейкин, протекающие через земли поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Жёлтый цвет (золото) символизирует сельское хозяйство, хлеб, процветание, достаток, величие, прочность.

Примечания 

Флаги с изображением риса